Ю́рий Саве́нко:
 Савенко, Юрий Алексеевич (1961—2020) — депутат Государственной думы России, мэр Калининграда.
 Савенко, Юрий Владимирович (род. 1992) — украинский футболист (мини-футбол).
 Савенко, Юрий Сергеевич (род. 1938) — российский психиатр, общественный деятель.